Ženská čtyřhra BNP Paribas Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Tchajwanka Sie Su-wej s Belgičankou Elise Mertensovou, které nestartovaly společně. Sie do turnaje nezasáhla. Mertensová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s Veronikou Kuděrmetovou. Na úvod je však vyřadily Japonky Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová.

První světový pár složený z Češek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové se odhlásil pro zranění lokte Krejčíkové. Spoluhráčkou Siniakové se tak stala 471. deblistka žebříčku Clara Tausonová z Dánska.

Vítězkami se staly Číňanky Sü I-fan a Jang Čao-süan, které ve finále zdolaly americko-japonské turnajové sedmičky Asii Muhammadovou s Enou Šibaharaovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Průběh úvodní sady otočily čínské hráčky šňůrou pěti her ze stavu 2–5. Obě si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů. Získaly premiérovou společnou trofej, když vylepšily finálovou účast na Dubai Tennis Championships 2021. Sü na okruhu WTA Tour vybojovala jedenáctý deblový titul a pro Jangovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Sü s Jangovou získaly místo v soutěži jako poslední kvalifikovaný pár až 90 minut před rozlosováním soutěže, kdy se odhlásila zraněná Krejčíková.

Nasazení párů 
  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (1. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (čtvrtfinále)
  Darija Juraková Schreiberová /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (semifinále)
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Asia Muhammadová /  Ena Šibaharaová (finále)
  Caroline Dolehideová /  Storm Sandersová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2022